Orobó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Orobó (ort), Pernambuco, 
 Orobó (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar